Район  Большая Балка — это одна из старейших окраин города Кропивницкого. Берет своё начало от небольшого хутора.

Учёный-естествовед, путешественник, академик Петербургской Академии Наук Иоганн Антон Гюльденштедт, который посещал Елисаветградскую провинцию в 1774 году, отметил, что у верховья реки  Биянка лежит Криничуватый хутор, в котором было 50 домов, принадлежавших местным купцам.

Первые сооружения, как свидетельствуют документы, в том числе металлический знак общества «Взаимное страхование», найденный на доме № 29 по улице Харьковской, появились в местности Криничуватка еще в 1753 году.

Про то, кто и откуда переселялся в этот край, свидетельствуют топонимические названия улиц: Харьковская, Полтавская, Запорожская, Бериславская, Сычова, Козацкая; переулков: Тираспольский, Перекопский, Козацкий, существуют и народные названия — Молдаванка, Млинки, Кринички. Позже, во времена Советской Власти, начали появляться собственные имена улиц района Балка, которые были названы в честь государственных, политических, военных деятелей России и УССР. Но не они определяют происхождение этой окраины города.

Примечания

Литература 
 Матівос Ю. М. Вулицями рідного міста, Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД», стор. 70-71

География Кропивницкого